

Toponyme 

 Boyle, une ville d'Irlande ;
 Boyle, une ville du Mississippi ;
 Boyle, un village dans la province canadienne d'Alberta ;
 Boyle, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Boyle, un cratère lunaire.

Patronyme 

 Brian Boyle (1984-), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Charles Boyle (1674-1731),  d'Orrery, militaire et écrivain irlandais ;
  (1849-1916), administrateur colonial anglais ;
 Charles P. Boyle (1892-1968), directeur de la photographie américain ;
Charlotte Boyle (1899-1990), nageuse américaine ;
 Danny Boyle (1956-), réalisateur anglais ;
 Francis Boyle (1950-), universitaire américain contemporain ;
 Greg Boyle, curé jésuite américain ;
  ;
 Ina Boyle (1889-1967), compositrice irlandaise ;
 Janet Boyle (née en 1963), athlète britannique ;
 John Boyle (1706-1752),  de Cork et  d'Orrery ;
 John Boyle (1945-),  de Cork et  d'Orrery, pair héréditaire britannique ;
 John W. Boyle (1891-1959), directeur de la photographie américain ;
 Kay Boyle (1902-1992), femme de lettres et activiste politique américaine ;
 Kaz Boyle (né en 1976), compositeur de musique de films ;
  (1992-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Lara Flynn Boyle (1970-), actrice américaine ;
 Lauren Boyle (1987-), nageuse néo-zélandaise ;
 Lisa Boyle (1964-), actrice américaine ;
  ;
  ;
 Robert Boyle (1627-1691), physicien et chimiste irlandais ;
 Robert Boyle, designer anglais, a travaillé notamment pour Rover ;
 Robert F. Boyle (1909-2010), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Robert William Boyle (1883-1955), physicien né dans la colonie de Terre-Neuve de l'Empire britannique et qui fut une des principaux pionniers du sonar ;
 Roger Boyle (1617?–1687), ecclésiastique de l'Église d'Irlande ;
 Roger Boyle (1621–1679), soldat, homme d'État et dramaturge britannique ;
 Susan Boyle (1961-), chanteuse écossaise ;
 T. C. Boyle (1948-), écrivain américain ;
 Willard Sterling Boyle (1924-2011), physicien, Prix Nobel de physique 2009 ;
 William Boyle (19??-), écrivain américain.

Sciences 
 Loi de Boyle-Mariotte, une des lois fondamentales de la thermodynamique. 

Homonymie de toponyme
Patronyme écossais
Patronyme irlandais